

Toponymie 

Frederica, ville située dans le Delaware, aux États-Unis.

Titres 

 Frédérica, film français de Jean Boyer (1942) ;
 , roman de Georgette Heyer.

Voir aussi 
Fredericia, ville située au Danemark.
Frederica, prénom féminin